Московский мирный договор между СССР и Финляндией был заключён 12 марта 1940 года, завершив собой Советско-финскую войну 1939—1940 гг. Договор изменил советско-финскую границу, установленную Тартуским мирным договором (1920).

Общие сведения 
Договор зафиксировал территориальные изменения:
 К СССР отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР.
 СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет для создания на нём военно-морской базы.

В результате подписания договора в составе СССР оказалась бо́льшая часть территории Карелии, возвращённой Русскому царству после завершившего Северную войну Ништадтского мира 1721 года и находившейся в составе Российской империи до 1917 года.

Нарушение условий договора 
В ходе Советско-финской войны (1941—1944) Финляндия заняла в том числе и все территории (кроме частей полуостровов Средний и Рыбачий, а также острова Лавенсари и некоторых соседних с ним), отошедшие к Советскому Союзу по Московскому мирному договору.

Восстановление действия договора 
После завершения Второй мировой войны основные положения Московского мирного договора были подтверждены в мирном договоре с Финляндией, подписанном в Париже в 1947 году.

В постсоветском Договоре между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений, подписанном в 1992 году, территориальные изменения, закреплённые Московским договором, также остались незыблемыми.

Литература 
 Зимняя война 1939—1940 гг. в рассекреченных документах Центрального архива ФСБ России и архивов Финляндии: Исслед., док., коммент. / Ин-т рос. истории РАН, Центр. арх. ФСБ России, Акад. наук Финляндии, РЕНВАЛЛ — Ин-т Хельсинкского ун-та; Отв. ред. А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Т. Вихавайнен. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2009. — 816 с., ил.; ISBN 978-5-94628-342-7.

Договоры Второй мировой войны
Советско-финляндская война (1939—1940)
Международные договоры СССР
Международные договоры Финляндии
Мирные договоры XX века
Март 1940 года
События 12 марта
События в Москве
1940 год в Финляндии
1940 год в политике
Территориальные изменения в ходе Второй мировой войны